Mohawk individu dels mohawks, grup de la Confederació Iroquesa 
 Llengua mohawk 
 Mohawk (Oregon), tribu d'amerindis kalapuyes que originàriament vivien a l'àrea del riu Mohawk d'Oregon 
 Mohawk Vista, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Lake Mohawk, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Riu Mohawk, principal afluent del riu Hudson